Welcome to the Jungle kan syfta på:

 Welcome to the Jungle (sång) – en låt från Guns N' Roses album Appetite for Destruction

Film
 Welcome to the Jungle (film, 2003) – en film från 2003 med originaltitel The Rundown
 Welcome to the Jungle (film, 2013) – en amerikansk film av Rob Meltzer